Setem steht als Begriff für:

 Sem (ägyptische Mythologie), ein altägyptischer Totengott
 Sem (Priester), der altägyptische Titel des obersten Priesters im Totentempel
 Setem-atef-Usir, ein altägyptischer Totengott in griechisch-römischer Zeit